accord d'Édimbourg peut désigner :
 Accord d'Édimbourg de 1992, concernant des dispositions prises par l'Union européenne concernant le Danemark ;
 Accord d'Édimbourg de 2012, prévoyant l'organisation en 2014 d'un référendum sur l'indépendance de l'Écosse.